Kanada:
 Machin – gmina w prowincji Ontario

Szwajcaria:
 Machin – franko-prowansalska nazwa gminy Marsens

Osoby:
 Roger Machin – francuski sędzia piłkarski

Inne:
 (3109) Machin – planetoida z pasa głównego asteroid